Top-to-bottom est un terme utilisé en Graffiti pour désigner une peinture faites sur un train ou un métro, peinture qui commence en bas du wagon et qui va jusqu'au toit. Sans recouvrir tout le wagon, contrairement à un whole-car.

Graffiti